Manuel Alexandre Jamuana (23 de novembro de 1984) é um futebolista angolano, que atua como defensor.

Carreira 
Jamuana representou o elenco da Seleção Angolana de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2010.

Futebolistas de Angola
Naturais de Luanda
Jogadores da Seleção Angolana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2010